Erhardi ist der Familienname folgender Personen: